Chartoff est un patronyme porté notamment par :

 Melanie Chartoff (1948-), actrice américaine ;
 Robert Chartoff (1933-2015), producteur américain.

Homonymie de patronyme